

Красіловка — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Красіловка — село, Щербактинський район, Павлодарська область